Kabinett Ólafur Thors steht für folgende Regierungen Islands:

 Kabinett Ólafur Thors I
 Kabinett Ólafur Thors II
 Kabinett Ólafur Thors III
 Kabinett Ólafur Thors IV
 Kabinett Ólafur Thors V